La palabra Lafitte o Laffitte puede referirse a:

Lugares 

 Lafitte (Tarn y Garona), población y comuna en el sur de Francia.
 Lafitte-sur-Lot, población y comuna de Francia.
 Lafitte-Vigordane, población y comuna de Francia.
 Lafitte (Luisiana), población de Estados Unidos.
 Jean Lafitte (Luisiana), población de Estados Unidos.
 Maisons-Laffitte, población y comuna de Francia.

Personas 
Jean Lafitte, militar y corsario francés
José Silvestre White Laffite, músico hispano cubano
Fermín Emilio Lafitte, arzobispo argentino.
Piarres Lafitte, sacerdote francés.
Guy Lafitte, músico francés.
Pathrick Lafitte, astronauta 
André Joseph Lafitte-Clavé, militar francés.
María Laffitte y Pérez del Pulgar, escritora española.
Maria Dolors Laffitte, cantante española.
Gabriel María Laffitte Ruiz, político español, alcalde de San Sebastián.
Irene Laffitte Mesa, pintora española.

Otros 
Château Lafite Rothschild, viñedo francés.